Шарлвал може да се односи на:

 Шарлвал (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Шарлвал (Ушће Роне), насељено место у Француској, у департману Ушће Роне